Prentl ist der Familienname folgender Personen:

 Steffi Prentl (* 1975), deutsche Snowboarderin

der Name bezeichnet auch folgende geographische Objekte:
 Prentl (Gemeinde Bad Radkersburg), Dorf in der Stadtgemeinde Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark